Schaefer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl W. Schaefer
 Hanno Schaefer
 Jake F. Schaefer
 Scott Schaefer